Берген ()

Населені пункти

Берген (Монс) — місто у Бельгії

Берген (Лімбург) — місто та громада у Нідерландах, Лімбург
 Берген (Північна Голландія) — місто та громада у Нідерландах, Північна Голландія
 Берген-оп-Зом — місто та громада у Нідерландах, Північний Брабант

Берген (Рейнланд-Пфальц) — комуна у Німеччині, Рейнланд-Пфальц
 Берген (Середня Франконія) — комуна у Німеччині, Баварія
 Берген (Фогтланд) — комуна у Німеччині, Саксонія
 Берген (Верхня Баварія) — комуна у Німеччині, Баварія
 Берген (Целле) — місто у Німеччині, Нижня Саксонія
 Берген-Бельзен — нацистський концентраційний табір на території нинішньої землі Нижня Саксонія
 Берген-на-Думмі — комуна у Німеччині, Нижня Саксонія
 Берген-на-Рюгені — місто на острові Рюген, Мекленбург-Передня Померанія

Берген — місто в Норвегії
 Берген (аеропорт) — другий за пасажирипотоком аеропорт Норвегії

Берген (округ, Нью-Джерсі) — найнаселеніший округ штату Нью-Джерсі (США)
 Берген — місто, штат Нью-Йорк
 Берген — місто, штат Північна Дакота
 Берген — місто в окрузі Марафон, штат Вісконсин
 Берген — місто в окрузі Вернон, штат Вісконсин
 Берген — поселення, штат Нью-Йорк
 Берген — тауншип, штат Міннесота

Люди 

 Ганс Берген (1890–1957) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту
 Карл Август фон Берген (1704–1759) — німецький ботанік
 Клаус Берген (1885–1964) — німецький художник та ілюстратор
 Кендіс Берген (н. 1946) — американська актриса
 Лариса Абрамівна Берген (н. 1949) — радянська волейболістка
 Стів фон Берген (н. 1983) — швейцарський футболіст, захисник італійського клубу «Палермо»
 Фріц Берген (1857–1941) — німецький художник та графік
 Едгар Берген (1903–1978) — американський актор та радіоведучий